Лід — вода в твердому кристалічному стані
 Лід VII — кубічна кристалічна форма льоду
 Лід XV — кристалічна форма льоду
 Лід-цемент — первинний внутрішньоґрунтовий лід, що цементує мінеральні частинки

Фільми 
 Лід (фільм, 2018) — російський фільм
 Лід (Цілком таємно) — восьма частина першого сезону серіалу «Цілком таємно»
 Лід у кавовій гущі — телевізійний фільм режисера Галини Шигаєвої

Лід — місто, штат Південна Дакота
 Лід-Гілл (Арканзас) — населений пункт

Лід — громада в кантоні Вале

Інше 
 Лід — вступна коротка частина тексту, розташована між заголовком і тілом статті
 Лід — цар Меонії
 Лід-дев'ять — вигаданий матеріал описаний Куртом Воннегутом
 Лід-менеджмент — термін, що використовується в теорії бізнесу